Adelino William Gonsalves (1908–1977) – były amerykański piłkarz
 Ralph Gonsalves (ur. 1946) – polityk, premier Saint Vincent i Grenadyn od 29 marca 2001
 Victor „Vic” Albert Gonsalves  (1887–1922) – holenderski piłkarz